Kjahta, grad u Rusiji
 Kjahta (rijeka), rijeka u Rusiji